CDA kan avse:

 CDA – ett kristdemokratiskt politiskt parti i Nederländerna, se Kristdemokratisk appell
 CDA – IATA-kod för en flygplats i Northern Territory i Australien, se Cooinda Airport 

zea:CDA